Bitwa o Kirkuk podczas wojny persko-tureckiej (1730–1736)
 Bitwa o Kirkuk (2015)
 Bitwa o Kirkuk (2016)
 Bitwa o Kirkuk (2017)